Snowflake (het Engelse woord voor "sneeuwvlok") kan verwijzen naar:
SAS Snowflake, de vroegere lagetarievenluchtvaartmaatschappij van Scandinavian Airlines
Snowflake (Arizona), een plaats in de Amerikaanse staat Arizona